La Cruz – miasto w Chile
 La Cruz – miasto w Kolumbii
 La Cruz – miasto w Kostaryce
 La Cruz – miasto w Meksyku
 La Cruz – miasto w Urugwaju